
Diese Liste enthält alle natürlichen Seen in Österreich mit einer Fläche von mehr als 0,5 km².

Siehe auch 
 Kärntner Seen
 Liste der Stauseen in Österreich

Literatur 
 Bundesamt für Wasserwirtschaft (Hrsg.): Atlas der natürlichen Seen Österreichs mit einer Fläche ≥ 50 ha. Morphometrie – Typisierung – Trophie. Stand 2005. Schriftenreihe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft, Band 29, Wien 2008 (PDF; 9 MB)
 Bundesamt für Wasserwirtschaft (Hrsg.): Natürliche und künstliche Seen Österreichs größer als 50 ha. Stand 2009. Schriftenreihe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft, Band 33, Wien 2010 (Teil 1; PDF; 8,2 MB, Teil 2; PDF; 9,8 MB)

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Osterreich
!Liste der Seen in Osterreich
!Liste der Seen in Osterreich